Кра́сный дом может означать:

 «Красный дом» — старейшее здание австрийского города Дорнбирна, построенное в 1639 году. В Средние века здание красили бычьей кровью, отчего оно и получило своё название.
 «Красный дом» — лондонский особняк Уильяма Морриса, построенный по проекту Филиппа Спикмена Уэбба с участием Морриса в 1860-х годах.
 «Красный дом» — резиденция премьер-министра Соломоновых Островов.
 «Красный дом» — картина Ольги Розановой 1910 года.
 «Красный дом» — картина Алексея Моргунова.
 «Красный дом» — художественный фильм Делмера Дэйвса 1947 года.
 «Красный дом» — песня Джими Хендрикса.
 «Красный дом» — картина Кима Славина 1969 года.

См. также 
 Красный дом Жумана — развалины дома XIX века в Казахстане.